

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Białe Błoto – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce
 Białe Błoto – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Winnica
 Białe Błoto – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc
 Białe Błoto – część wsi Miszory w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Białe Błoto – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin
 Białe Błoto – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Białe Błoto – część wsi Osowo w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Białe Błoto – przysiółek wsi Stary Dzierzgoń w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń

Inne 
 Białe Błoto – torfowisko na terenie gmin Linia (pow. wejherowski) i Cewice (pow. lęborski) w woj. pomorskim, stanowiące obszar Natura 2000

Zobacz też 
 Białebłoto, Białe Błota, Białe